Wendenhof steht für:
 Wendenhof (Adelmannsfelden), Hofgruppe von Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wendenhof (Blaufelden), Wohnplatz von Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wendenhof (Bopfingen), Ortswüstung in der Gemarkung der Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wendenhof (Ganzlin), Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Wendenhof (Neuffen), Wohnplatz der Stadt Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg